Hendikep () je ve hře go je způsob korekce výkonnostního rozdílu soupeřů. Spočívá v položení stanoveného počtu kamenů slabšího hráče (hrajícího vždy černými kameny) na určená místa gobanu.

Síla hendikepu 
Jeden kámen odpovídá přibližně výkonnostnímu rozdílu jedné třídy (kyu nebo dan). V dlouhodobém průměru odpovídá přibližně desetibodovému rozdílu ve výsledku partie, takže se dá nahradit patřičným komi.

Poloha a kladení hendikepových kamenů 
Byť podle některých verzí pravidel go mohou být kladeny hendikepové kameny na libovolná místa gobanu, obvyklejší ale jsou pravidla, předepisující jejich kladení na významná místa – hvězdy. Etiketa go také stanoví pořadí jejich kladení. Jeden hendikepový kámen může být kladen kamkoliv – bere se jako běžný začátek partie. Etiketa pouze doporučuje klást jej do pravého horního rohu (z pohledu černého)

Pořadí je následující:
 2 kameny: 1,2
 3 kameny: 1,2,3
 4 kameny: 1,2,3,4
 5 kamenů: 1,2,3,4,5
 6 kamenů: 1,2,3,4,_,6,7
 7 kamenů: 1,2,3,4,5,6,7
 8 kamenů: 1,2,3,4,_,6,7,8,9
 9 kamenů: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Související články 
Komi

Pravidla go